Het wegwielrennen voor vrouwen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 1988. De individuele wegwedstrijd voor vrouwen vond plaats op maandag 26 september 1988 in Seoul. Het parcours telde 82 kilometers, en ging over het Tongil-ro Circuit. De wedstrijd werd gewonnen in een massasprint door de Nederlandse Monique Knol (gemiddelde snelheid 40,706 km/h), vóór de West-Duitse Jutta Niehaus en Laima Zilporytė uit de Sovjet-Unie. In totaal stonden 53 rensters aan de start, van wie er 50 de eindstreep haalden.

Uitslag

Wegrit mannen
1988 wegrit vrouwen